Louis Schweitzer pode ser:

 Louis Schweitzer (CEO): presidente da Renault (1999-2005);
 Louis Schweitzer (filantropo): filantropo russo-estadunidense.

Desambiguação